Wilhelm Kunst ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kunst (Schauspieler) (eigentlich Wilhelm Kunze; 1799–1859), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Kunst (Holzbildhauer) (1909–1986), deutscher Holzbildhauer